У́лица Еле́ны Ко́лесовой — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Героя Советского Союза партизанки Е. Ф. Колесовой.

Россия 
 Улица Елены Колесовой — улица в Москве.
 Улица Елены Колесовой — улица в Ярославле.